Miejscowości w USA:
 Laporte – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Larimer
 Laporte – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Laporte – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Laporte (Laporte Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo LaPorte (ang. LaPorte County) – w stanie Indiana

Zobacz też 
 La Porte